Пеннінські гори - гори у Великій Британії. 
 Пеннінські Альпи - система гірських хребтів в Західних Альпах, Швейцарії та Італії.